C-- — название нескольких си-подобных языков программирования.
 C-- — язык программирования, используемый как промежуточное представление для сверхвысокоуровневых языков, используется в Glasgow Haskell Compiler.
 C-- (C-- Sphinx) — низкоуровневый язык программирования, разработанный канадским программистом Питером Селликом (1993—1996), поддерживался российским программистом Михаилом Шекером (2000—2006), в 2016 году опубликованы исходные коды компилятора, генерирующего код для DOS и Windows x86.
 C-- (Cmm) — встраиваемый язык сценариев для Netscape Navigator, разработанный в 1992 году компанией Nombas, вытеснен созданным в 1995 году языком JavaScript.

Примечания